Широбоково — название населённых пунктов в России:
 Широбоково — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Широбоково — деревня в Угличском районе Ярославской области.